Welch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Welch Township (Minnesota)
 Welch Township (Missouri)